Maria Josepha von Österreich ist der Name folgender Personen:

* Maria Josepha von Österreich (1699–1757), Erzherzogin von Österreich, Kurfürstin von Sachsen und Königin von Polen
 Maria Josepha von Österreich (1751–1767), Tochter von Kaiserin Maria Theresia und von Kaiser Franz Stephan
 Maria Josepha von Sachsen (1867–1944), durch Heirat Erzherzogin von Österreich